

Sigle 
 Continuously variable transmission – trasmissione a variazione continua, cambio continuo
 Chemical transport reaction – Reazione di trasporto chimico, reazione di trasporto chimico

Codici 
 CVT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Baginton, Coventry, Regno Unito
 CVT – hull classification symbol di Training Aircraft Carrier – portaerei da addestramento